Acento tônico ou acentuação tônica ou tonicidade —  processo fonético através do qual certas sílabas de uma palavra recebem algum tipo de ênfase em relação às outras
 Acentuação gráfica —  aplicação dos sinais que devem ser escritos sobre determinadas letras, em muitos idiomas, para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma

Desambiguação